Quatre sous-marins de l'United States Navy ont porté ou auraient dû porter le nom dUSS Wahoo, d'après le nom anglophone du thazard noir, un poisson :
 l', un sous-marin de classe Gato coulé durant la Seconde Guerre mondiale ;
 l'USS Wahoo (SS-518) aurait dû être un sous-marin de la classe Tench, mais il a été annulé avant sa construction et son nom donné au SS-516 ;
 l'USS Wahoo (SS-516) aurait dû être un sous-marin de la classe Tench, mais il est annulé lors de sa construction ;
 l', un sous-marin de classe Tang en service de 1952 à 1980.

Wahoo